Victoria Station peut désigner :

 Victoria Station, une pièce de théâtre du dramaturge anglais Harold Pinter
 La Gare Victoria, une des grandes gares ferroviaires de Londres
 la Gare de Victoria, une gare ferroviaire de Victoria sur l'Île de Vancouver en Colombie-Britannique.
 Victoria (métro de Londres), une station de métro de Londres
 La Gare Chhatrapati Shivaji qui jusqu'en 1996 s'appelait Victoria Terminus ou Victoria Station de Mumbai (Bombay).